Alexandre de Serbie peut désigner :
 Alexandre  de Serbie ;
 Alexandre II de Serbie ;
 Alexandre Karadjordjević ;
 Alexandre Karadjordjević.